Puerto de Santiago puede referirse a:

España
 Puerto de Santiago (Santiago del Teide), localidad del municipio de Santiago del Teide, isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Puerto de Santiago (Ávila), puerto de montaña de la provincia de Ávila.

México 
 Puerto de Santiago (México) en Manzanillo, Colima.